Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Po državah

Zunanje povezave
 Uradna stran tekmovanja 

2014
Športi Zimskih olimpijskih iger 2014